Бе́нджамин Пол Э́ймос (; родился 10 апреля 1990 года, Маклсфилд), более известный, как Бен Э́ймос () — английский футболист, вратарь клуба «Уиган Атлетик».

Биография 
Эймос родился в Маклсфилде, графство Чешир и был членом академии Крю Александра. В то же время он играл за другую местную команду — Боллингтон Юнайтед. В возрасте 11-и лет Эймос перешёл в «Манчестер Юнайтед».

В 11 лет Бен перешёл в молодёжный состав «Манчестер Юнайтед» из клуба «Кру Александра». Впервые появился на поле в составе юниоров «Манчестер Юнайтед» 8 октября 2005 года, заменив Рона-Роберта Цилера. В сезоне 2005/06 регулярно сидел на скамейке запасных, а в сезоне 2006/07 был основным голкипером юниоров после подписания юниорского контракта.

В сезоне 2007/08 произвёл хорошее впечатление на тренеров команды и отправился в турне по ЮАР.

На турне Эймос не сыграл ни одного матча, однако во всех был заявлен запасным вратарём. Возвращаясь из ЮАР, «Юнайтед» сделал остановку в Нигерии, где сыграл матч против «Портсмута». Эймос вышел на замену Томашу Кушчаку на 76-й минуте.
Дебют Эймоса за основной состав «Юнайтед» в официальном матче состоялся 23 сентября 2008 года в 3-м раунде Кубка лиги против «Мидлсбро», в котором «Юнайтед» уверенно победил со счётом 3:1.

14 декабря 2008 года Эймос отправился в Японию на Клубный чемпионат мира, так как вратарь Бен Фостер на тренировке повредил руку.

29 октября 2009 года был отдан в месячную аренду в «Питерборо Юнайтед», так как основной вратарь команды Джо Льюис получил травму. В аренде сыграл один матч против «Барнсли», в котором «Питерборо Юнайтед» проиграл со счётом 1:2.

Статистика выступлений 

Откорректировано по состоянию на 07 мая 2016 года

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Победитель Клубного чемпионата мира по футболу: 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте ФК «Уиган Атлетик»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»